Volo Aeroflot 3739 (1976)

 Volo Aeroflot 3739 (1988)